Южный моа, или большой ширококлювый моа (), — вымерший вид бескилевых птиц, выделяемый в монотипический род Euryapteryx.

Южный моа жил на Северном и Южном островах Новой Зеландии, и на острове Стьюарт. Его средой обитания были равнинные дюны, леса, кустарники, луга. Как и другие моа, южный моа был травоядным и питался листьями, побегами и плодами.

Генетическое исследование 2009 года показало, что Euryapteryx curtus и Euryapteryx gravis являются синонимами. Исследование 2010 года объяснило различия в размерах между ними как проявление полового диморфизма. Морфологическое исследование 2012 года интерпретирует их как подвиды.

Приводимая ниже кладограмма представляет результаты анализа 2009 года по Bunce и др.:

Примечания

Литература 
 
 
  .
 
  .

Моаобразные
†
Виды животных, вымерших после 1500 года
†
Фоссилии, описанные в 1846 году
Ископаемая фауна Новой Зеландии
Таксоны, описанные Ричардом Оуэном